Алекса́ндр Спиридо́нович Па́влов:
 Павлов, Александр Спиридонович (1823—1909) — генерал-лейтенант, начальник киевского жандармского управления.
 Павлов, Александр Спиридонович — машинист паровозного депо Барнаул Томской железной дороги, Алтайский край, Герой Социалистического Труда (1959).